Хрящева — русская фамилия. Известные носители:
 Хрящева, Елена Евгеньевна (род. 1985) — российская клубная поп-певица.
 Хрящева, Нина Петровна (род. 1951) — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор Уральского государственного педагогического университета.